Jméno a příjmení Jack O'Connell má více známých nositelů:

 Jack O'Connell (herec) (* 1990), britský herec
 Jack O'Connell (australský politik) (1903–1972), člen viktoriánské legislativní rady
 Jack O'Connell (diplomat) (1921–2010), americký diplomat a velitel pobočky CIA v Jordánsku v letech 1963–1971
 Jack O'Connell (režisér), režisér dokumentárního filmu Revolution z roku 1968
 Jack O'Connell (fotbalista) (* 1994), britský fotbalista
 Jack O'Connell (australský fotbalista) (1902–1975), australský fotbalista
 Jack O'Connell (politik) (* 1951), americký politik
 Jack O'Connell (hráč rugby) (* 1990), irský hráč rugby